Публій Корнелій Долабелла ():

  Публій Корнелій Долабелла — в 283 році до н. е., бувши консулом, підкорив кельтських сенонів.
  Публій Корнелій Долабелла — проконсул Азії в 68 році до н. е., батько Публія Корнелія Долабелли.
  Публій Корнелій Долабелла — консул-суффект 44 до н. е.
  Публій Корнелій Долабелла — консул-суффект 35 до н. е.
  Публій Корнелій Долабелла — претор, син Публія Корнелія Долабелли.
  Публій Корнелій Долабелла — консул 10, син Публія Корнелія Долабелли.
  Публій Корнелій Долабелла — консул-суффект 55.

Див. також 
 Публій Корнелій
 Корнелії Долабелли

Персоналії:Стародавній Рим
Корнелії Долабелли